Възпроизводител наричани още „плеъри“, „плеери“, „плеяри“ и т.н. () може да се отнася за:

 Устройство, което възпроизвежда звукови (музика, реч и т.н.) и/или видео данни. Под „възпроизводител“ почти винаги се има предвид устройство, което не може да извършва запис (незаписващ касетофон, видео, т.н.). Често възпроизводителите се свързват към други устройства, които осигуряват крайното извеждане на данните (усилвател и тонколони за звуковите възпроизводители и телевизор или монитор за видео).

 Приложен софтуер за възпроизвеждане на звукови и/или видео данни.

Аудиотехника
Софтуер
Видео